Соревнования по регби-7 на летней Универсиаде 2013 прошли с 14 по 17 июля 2013 года. Соревнования по регби-7 впервые были включены в программу летней Универсиады. В мужском и женском турнирах свои победы отпраздновали сборные России

Арены

Соревнования

Мужской турнир

Женский турнир

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 2013 Summer Universiade — Rugby sevens — Technical handbook

Регби-7 на летней Универсиаде 2013
Регби-7 на летних Универсиадах
2013 год в регби